Název Heřmanov má více míst.

sídlo:
 Heřmanov (okres Děčín) – obec v okrese Děčín
 Heřmanov (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Heřmanov (Teplá) – část města Teplá v okrese Cheb
 Heřmanov (Kolešovice) – část obce Kolešovice v okrese Rakovník
 Heřmanov (vojenský újezd Hradiště) – zaniklá vesnice ve Vojenském újezdu Hradiště
 Heřmanov (Čejkovice) – součást obce Čejkovice v okrese Znojmo
 Heřmanov (Jindřichovice) – součást obce Jindřichovice v okrese Sokolov

Přírodní památka
 Heřmanov (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Žďár nad Sázavou